Летанг: 
 Фамилия
 Летанг, Алан (род. 1975) — канадский хоккеист, игрок клуба «Медвешчак» 
 Летанг, Крис (род. 1987) — канадский хоккеист, игрок клуба «Питтсбург Пингвинз»
 Летанг, Луи (? — ок. 1739) — французский танцовщик и балетмейстер, солист Королевской академии музыки в 1673—1689 годах